Barany ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Barany (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, bis 1938 Barannen, 1938 bis 1945 Keipern, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Barany (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, bis 1938 Barannen, 1938 bis 1945 Barnen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Barany (Lipno), Ort im Powiat Lipnowski mit ehem. Gromada Barany
 Woiwodschaft Łódź:
 Barany (Pajęczno), Ort im Powiat Pajęczański
 Woiwodschaft Podlachien:
 Barany (Grębów), Ort im Powiat Tarnobrzeski

Barany ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Bárány
 Barani